

Fotografia 
 Polaroid – nome per antonomasia della fotografia istantanea
 Polaroid Corporation – multinazionale statunitense fallita nel 2008
 Polaroid B.V. – multinazionale olandese, erede dell'azienda statunitense, dalla quale ha acquisito i diritti intellettuali

Cinema 
 Polaroid – film del 2019 diretto da Lars Klevberg

Musica 
 Polaroid – album dei Phantom Planet del 1999
 Polaroid – brano degli Imagine Dragons del 2015
 Polaroid – album di Carl Brave x Franco126 del 2017
 Polaroid – singolo di Riki del 2017
 Polaroid – singolo di Jonas Blue, Liam Payne e Lennon Stella del 2018